Ольха — регіональна назва вільхи.
 Ольха — хутір. Знам'янська сільська рада (Берестейський район)
 Ольха (реактивний снаряд) — високоточний реактивний снаряд «Вільха» для систем залпового вогню «Смерч».